La saison 2023 de l'équipe cycliste Bora-Hansgrohe est la quatorzième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

 
  Lennard Kämna :  - Leader au classement général pendant une journée.
  Bora-Hansgrohe :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours.

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  Sam Bennett :  - Leader au classement général pendant 3 jours.
  Bora-Hansgrohe :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 2 jours. 

  Bora-Hansgrohe :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant 3 jours et vainqueur de ce classement. 

  Frederik Wandahl :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 2 jours.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Championnats nationaux

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 
 

 2023
Bora-Hansgrohe
Cyclisme en Allemagne en 2023